Jan Steenbeek (jurist), Nederlands jurist
 Jan Steenbeek (neerlandicus), Nederlands neerlandicus, vader van Rosita Steenbeek